Закатекочко има више значења:

 Закатекочко (Ахалпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Закатекочко (Тлакилпа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику